Alveolitis kan verschillende betekenissen hebben; 

 Alveolitis (tandheelkunde) (ontsteking van een tandkas)
 alveolitis (longziekte) (ontsteking van de longblaasjes)